Bustani ist der Familienname folgender Personen:

 Butrus al-Bustani (1819–1883), libanesischer Schriftsteller und Philologe
 José Maurício Bustani (* 1945), brasilianischer Diplomat
 Omar Bustani (* 1966), mexikanischer Bogenschütze
 Sulaiman al-Bustani (1856–1925), osmanischer Minister und Geschichtswissenschaftler
 Wadi' al-Bustani (1886–1954), libanesischer Dichter